Imelda peut faire référence à :

Imelda (insecte)
Imelda (Zamboanga Sibugay)